Albero Alto kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Albero Alto (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Albero Alto (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar